Il singolare dell'Internationaux de Strasbourg 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Marija Šarapova era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.
 
Andrea Petković ha battuto in finale Marion Bartoli che si è ritirata sul punteggio di 6–4, 1–0.

Teste di serie

 Marion Bartoli (finale, ritiro a causa di infortunio alla coscia)
 Andrea Petković (campionessa)
 Ana Ivanović  (ritirata a causa di infortunio al polso sinistro)
 Nadia Petrova  (quarti di finale)

  Marija Kirilenko (quarti di finale)
  Daniela Hantuchová (semifinali)
  Anabel Medina Garrigues (semifinali)
  Lucie Hradecká (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Internationaux de Strasbourg 2011